De FDGB-Pokal 1974–1975 was de 24ste editie van de strijd om de Oost-Duitse voetbalbeker. De beker werd voor de derde keer in de clubgeschiedenis gewonnen door BSG Sachsenring Zwickau, dat in de finale na strafschoppen won van SG Dynamo Dresden.

Schema

Zie ook
DDR-Oberliga 1974/75
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1974
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1975

1975
Bekervoetbal 1974/75